Zollinger ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Zollinger (1895–1941), Schweizer Schriftsteller
 Amalie Halter-Zollinger (1892–1985), Schweizer Schriftstellerin
 Christoph Zollinger (* 1939), Schweizer Publizist, Gesellschaftskritiker und Lokalpolitiker
 Friedrich Zollinger (1880–1945), deutscher Architekt
 Fritz Zollinger (* 1949), Schweizer Kulturingenieur, Zirkusdirektor und Autor diverser Publikationen
 Hans Ulrich Zollinger (1912–1989), Schweizer Pathologe
 Heinrich Zollinger (1818–1859), Schweizer Botaniker
 Heinrich Zollinger (Chemiker) (1919–2005), Schweizer Chemiker
 Jakob Zollinger (1931–2010), Schweizer Volkskundler und Autor
 Max Zollinger (1886–1967), Schweizer Germanist und Dozent
 Otto Zollinger (1886–1970), Schweizer Architekt
 Otto Schroeder-Zollinger (1899–1980), deutscher Generalmajor
 Paul Zollinger (* 1944), Schweizer Radrennfahrer
 Robert Zollinger (1858–1939), Schweizer Architekt
 Robert Milton Zollinger (1903–1992), US-amerikanischer Chirurg, mitnamensgebend für das Zollinger-Ellison-Syndrom
 Rudolf Müller-Zollinger (1878–1936), Schweizer Fabrikant
 Ruedi Zollinger (* 1944), Schweizer Radrennfahrer